Die bett1open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Berlin. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 13. bis 19. Juni 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Ljudmila Samsonowa im Einzel sowie die Paarung Wiktoryja Asaranka/Aryna Sabalenka im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die bett1open 2022 fand vom 11. bis 12. Juni 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Berlin